Второ́е:

 Второе — озеро в Челябинской области.
 Второе — озеро во Владимирской области.
 Второе — озеро в Рязанской области.

См. также 
 Второй
 Статьи, начинающиеся со слова «Второе»